6. etape af Vuelta a España 2018 gik fra Huércal Overa til San Javier 30. august 2018. 

Nacer Bouhanni vandt etapen, mens Rudy Molard forsvarede den røde førertrøje.

Etaperesultater

Samlet efter etapen

Samlede stilling

Pointkonkurrencen

Bjergkonkurrencen

Kombinationskonkurrencen

Holdkonkurrencen

Referencer

Eksterne henvisninger 
 

06